Dieser Artikel befasst sich mit der niederländischen Fußballnationalmannschaft während der Fußball-Europameisterschaft 1992

Qualifikation 

Abschlusstabelle (Gruppe 6)

|}

Spielergebnisse

Endrunde

Niederländisches Aufgebot

Spiele der niederländischen Mannschaft

Vorrunde 
Die Auslosung hatte neben Spielen gegen Schottland und die GUS das Duell mit dem alten Rivalen Deutschland ergeben, das nach den Ereignissen im Achtelfinale bei der Weltmeisterschaft 1990 mit der sogenannten Spuckaffäre um Frank Rijkaard und Rudi Völler zusätzlich aufgeladen war.

|-
| colspan="9" align="left" | Für die Platzierung 3 und 4 ist der direkte Vergleich maßgeblich.
|}

Die niederländische Auswahl startete mit einem 1:0-Erfolg gegen Schottland in das Turnier. Bergkamp erzielte in der 75. Minute das entscheidende Tor. Im zweiten Gruppenspiel gegen die GUS trennten sich die Mannschaften torlos unentschieden.

Sowohl die Niederlande als auch Deutschland benötigte mindestens einen Punkt, um aus eigener Kraft ins Halbfinale vorzustoßen. Die Niederländer überraschten die deutsche Mannschaft mit enormen Druck von Beginn an. Und so erzielten sie bereits in der 4. Minute per Kopf durch Rijkaard die Führung. In der 15. Minute legte Witschge zum 2:0 nach. In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein offeneres Spiel, als Jürgen Klinsmann in der 54. Minute den Anschlusstreffer besorgte. Die Deutschen machten jetzt enormen Druck und hatten gute Torchancen, doch liefen sie in der 72. Minute in den entscheidenden Konter, den Bergkamp mit seinem zweiten Turniertreffer zum 3:1 abschloss.

Halbfinale 
Als Gruppensieger der Gruppe B spielte die niederländische Auswahl am 22. Juni im Ullevi gegen den Gruppenzweiten der Gruppe A, das Überraschungsteam aus Dänemark. Das Duell des hohen Favoriten und Titelverteidigers gegen den Außenseiter gilt als das dramatischste Spiel der Europameisterschaft in Schweden.

Nachdem Henrik Larsen bereits in der 5. Minute das Führungstor für die dänische Auswahl erzielt hatte, entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. In der 23. Minute konnte Bergkamp egalisieren, jedoch erzielte Larsen mit seinem zweiten Tor in dem Spiel zehn Minuten später die erneute Führung für den Underdog. In der zweiten Spielhälfte drängte die niederländische Mannschaft auf das von Peter Schmeichel gehütete Tor und konnte in der 86. Minute durch Rijkaard den erlösenden Ausgleich erzielen, der zumindest in die Verlängerung rettete. In den 30 Minuten zusätzlicher Spielzeit fiel kein weiterer Treffer, so dass das Elfmeterschießen die Entscheidung bringen musste. Ausgerechnet van Basten, der Superstar der Mannschaft, verschoss seinen Elfmeter. Da auf der anderen Seite alle Schützen trafen, musste der Topfavorit nach dem Halbfinale die Heimreise antreten.

1992
Niederlande